Sarwat ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Abdel Chalek Sarwat Pascha (1873–1928), ägyptischer Premierminister
 Nadja Sarwat, österreichische Journalistin